Гран-при Нидерландов 1968 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1968 года. Автогонки прошли 23 июня 1968 года на трассе Зандворт.

На эту гонку «Брэбем» выставил третий автомобиль, которым управлял Дэн Герни, всё ещё ожидавший новые моторы для своего «Игла». Также на частном «Брэбеме» стартовал Сильвио Мозер. «Купер» не стал заменять травмированного две недели назад в Бельгии Брайана Редмана и Люсьен Бьянки стал единственным гонщиком этой команды, стартовавшим в Нидерландах. Обладатель поула Крис Эймон проиграл старт Йохену Риндту, но ещё до конца первого круга австрийца обошёл Грэм Хилл, а Риндт вскоре пропустил и Джеки Стюарта. Под усиливающимся дождём Стюарт на четвёртом круге вырвался в лидеры гонки и не упустил первое место до финиша. Победа «Матры» стала первой в истории чемпионата мира «Формулы-1» победой французского автомобиля. Прорвавшийся с 16 стартового места на второе Жан-Пьер Бельтуаз завоевал первый подиум в карьере, а финишировавший пятым Сильвио Мозер — первые очки в карьере.

Квалификация

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-3 Грэм Хилл

4-90 Джеки Стюарт

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 23 июня
Июнь 1968 года
Спорт в Нидерландах в 1968 году